Zdechovice est un toponyme qui peut désigner :

Zdechovice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Zdechovice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie